FK Radnički puede hacer referencia a:

 FK Radnički Belgrado, equipo de fútbol serbio de Belgrado;
 FK Radnički Berane, equipo de fútbol montenegrino de Berane;
 FK Radnički Kragujevac, equipo de fútbol serbio de Kragujevac;
 FK Radnički Lukavac, equipo de fútbol bosnio de Lukavac;
 FK Radnički Niš, equipo de fútbol serbio de Niš;
 FK Radnički Nova Pazova, equipo de fútbol serbio de Nova Pazova;
 FK Radnički Obrenovac, equipo de fútbol serbio de Obrenovac;
 FK Radnički Pirot, equipo de fútbol serbio de Pirot;
 FK Radnički Sombor, equipo de fútbol serbio de Sombor;
 FK Radnički Sremska, equipo de fútbol serbio de Sremska; o a
 FK Radnički Svilajnac, equipo de fútbol serbio de Svilajnac.